4 miejscowości w Słowenii:
 Dolenje – miejscowość w gminie Ajdovščina
 Dolenje – miejscowość w gminie Domžale
 Dolenje – miejscowość w gminie Sežana
 Dolenje pri Jelšanah – miejscowość w gminie Ilirska Bistrica